Краснозоринское сельское поселение — муниципальное образование в Боковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Краснозоринский. Расположен в 300 км. от административного центра Ростовской области — города Ростов-на-Дону и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции — города Миллерово. Занимает 222 кв. км., или 11,5% от все территории боковского района.

География 
Сельское поселение расположено на юго-западе Боковского района Ростовской области, в степной зоне. На территории сельского поселения, через посёлок Яблоновский, пролегает трасса областного значения Миллерово — Вёшенская.

История 
История сельского поселения и его центра, посёлка Краснозоринского, является сравнительно молодой и берёт свое начало в первое послереволюционное десятилетие. В 1929 году здесь был образован первый в округе совхоз: «Зерносовхоз №8», который в 1935 году получил название «Красная заря». Вместе с совхозом возникло поселение, которое впоследствии стало посёлком Краснозоринский.

Местоположение совхоза ориентировалось на чернозёмные почвы степной зоны. Поэтому сельское хозяйство, а в первую очередь ― растениеводство, по-прежнему остаётся основной экономической отраслью Краснозоринского сельского поселения. На данный момент на территории поселения располагается около 20 га земельных угодий, где осуществляют свою деятельность 42 сельскохозяйственных предприятия.

Начиная с марта 2016 года администрация муниципального образования в целях дальнейшего развития фермерского хозяйства выделяет гранты для начинающих фермеров.

Административное устройство 
В состав Краснозоринского сельского поселения входят:
 посёлок Краснозоринский,
 посёлок Горки,
 посёлок Стожки,
 посёлок Яблоновский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Административное деление Боковского района
 Официальный сайт Администрации муниципального образования «Краснозоринское сельское поселение»

Муниципальные образования Боковского района
Сельские поселения Ростовской области